Piraterie bezeichnet:

 Seeräuberei, siehe Piraterie
 Luftpiraterie, siehe Flugzeugentführung
 Fälschung von Marken und Patentrechtsverletzung, siehe Produktpiraterie
 Verletzung des Urheberrechts, siehe Urheberrechtsverletzung
 unerlaubte Benutzung von Rundfunksendefrequenzen, siehe Piratensender

Siehe auch: Pirat